Tractat de Kiakhta (1727)
 Tractat de Kiakhta (1915)